Tywin Lannister é uma personagem fictícia  da série de livros de fantasia A Song of Ice and Fire, do escritor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais da série de televisão Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator britãnico Charles Dance. Ele é introduzido em ambas as mídias como o honorável Lorde de  Rochedo Casterly, no fictício continente de Westeros.

Sua primeira aparição ocorre no primeiro livro da série, A Game of Thrones (1996), descrito como um homem calculador, implacável e controlador, além de ser o patriarca da Casa Lannister, uma das mais ricas e poderosas do reino. Ele também aparece nos livros seguintes A Clash of Kings (1998) e A Storm of Swords (2000).

Biografia

Série literária 
Tywin é alto e delgado, de cabelos loiros grisalhos, com uma presença muito poderosa que intimida facilmente aqueles ao seu redor. Quando jovem, ele liderou uma revolta contra o domínio dos Lannisters exterminando seus vassalos rebeldes das Casas Reyne e Tarbeck, colocando os corpos de todas as duas famílias em exposição no Rochedo Casterly. Impressionado com esta ação decisiva em por fim a uma rebelião, seu amigo, o rei Aerys II Targaryen, nomeou-o como Mão do Rei, o segundo-em-comando do reino. Apesar de sua crueldade, Tywin se provou um líder capaz e seu mandato foi marcado por paz e prosperidade. A relação entre os dois, porém, foi se tornando amarga e  Tywin renunciou ao cargo de Mão do Rei após Aerys nomear seu filho, Jaime, para a Guarda Real, diretamente negando-o como herdeiro de Tywin.

Tywin casou com sua prima-irmã Joanna. Quando ela morreu ao dar  a luz ao filho mais novo, o anão Tyrion, ele ficou devastado e se disse que "a melhor parte de Tywin morreu com ela". Ele nunca se casou novamente. Tywin ama seus filhos gêmeos, o casal Cersei e Jaime, mas despreza Tyrion por seu nanismo e promiscuidade e o culpa pela morte de Joanna. Quando descobriu que o jovem Tyrion tinha fugido para casar com a filha de um camponês, ele foi tomado de uma ira fria, e conseguiu anular o casamento de Tyrion.  Durante a rebelião de Robert Baratheon contra o "Rei Louco" Aerys, Tywin se manteve neutro até que Robert e seu aliado Ned Stark tivessem praticamente ganho a guerra. Então ele capturou a capital do reino, Porto Real, através de traição, e ordenou a execução de toda a família real Targaryen antes que Ned chegasse com seus exércitos para tomar a cidade. Jaime matou pessoalmente o rei e Tywin devastou a população. Depois da guerra, ele retornou para Rochedo Casterly para governar as Terras Ocidentais e ficou lá até o início dos acontecimentos dos livros.

A Game of Thrones 
Quando Tyrion Lannister é preso por Catelyn Stark, que suspeita que ele tenha tentado assassinar Bran Stark, seu filho. Apesar de seu desprezo pelo filho Tyrion, Tywin vê o sequestro como um insulto que fragiliza o prestígio de sua família e envia Gregor Clegane para fazer uma busca na terra natal dela, as Terras Fluviais. Ele cria um exército de 60 mil homens, metade dos quais são colocados sob o comando de Jaime Lannister para atacar a capital Riverrun; a outra metade luta contra forças do Norte lideradas por Roose Bolton na Batalha de Green Fork, mas neste meio tempo as forças de Robb Stark atacam o exército de Jaime  e o fazem prisioneiro. Tywin é nomeado Mão do Rei pelo novo rei, seu neto Joffrey Baratheon, mas decide continuar nas Terras Fluviais para combater as forças de Robb, enviando Tyrion, já libertado, para Porto Real para atuar como Mão do Rei em seu lugar.

A Clash of Kings 
Tywin recua para Harrenhal, usando a fortaleza como base para a guerra nas Terras Fluviais. Quando o tio de Joffrey e rival ao trono, Renly Baratheon, é morto, e o outro tio, Stannis Baratheon, sitia Storm's End, Tywin decide usar esta distração para marchar a oeste em perseguição ao exército de Robb. Este pretende que o exército Lannister seja gradualmente desgastado pela longa marcha, mas seu tio, Ser Edmure Tully, inconsciente deste plano, ataca as forças de Tywin na Batalha dos Fords. Apesar de sofrer grandes perdas, o atraso na marcha faz com que ele receba a mensagem de que Stannis Baratheon está atacando Porto Real e rapidamente muda a direção de seus exércitos para defender a capital, juntando forças com os ex-vassalos de Renly, a Casa Tyrell, e chega a Porto Real a tempo de fazer as forças de Stannis se retirarem. Joffrey em seguida o declara "Salvador da Cidade".

A Storm of Swords 
Tywin assume seu cargo como Mão do Rei, rebaixando Tyrion para Mestre da Moeda. Ele força o filho a se casar com Sansa Stark, mas seus esforços de casar Cersei com Loras Tyrell são infrutíferos. Tomando conhecimento de que Robb Stark anulou seu compromisso de casamento com a Casa Frey ao se casar com  Jeyne Westerling, Tywin entra em negociações com Walder Frey e Roose Bolton, vassalo dos Stark que perdeu a fé em Robb após Theon Greyjoy capturar a fortaleza dos Stark, Winterfell. Os três conspiram para que Robb tenha seu exército destruído quando estiverem acantonados nas Gêmeas para o casamento de Edmure Tully com a filha de Frey e a Guerra dos Cinco Reis termine com a vitória da Casa Lannister. Seu neto, o rei Joffrey, é envenenado durante o banquete de seu casamento e Tyrion acusado do crime e condenado à morte. Jaime e Varys libertam o anão da cela e Jaime lhe diz que foi compelido a fazer isto por ter mentido sobre Tisha, a camponesa com quem Tyrion havia casado e foi morta pelo pai. Irado, Tyrion entra nos aposentos de Tywin e encontra Shae, uma ex-amante prostituta que o havia traído, na cama do pai e a estrangula. Ele então enfrenta e discute com o pai que está na privada. Tywin repete várias vezes que Tisha era uma vagabunda e Tyrion o mata com a flechada de uma besta.

A Feast for Crows 
O corpo de Tywin Lanister é velado por sete dias no Septo de Baelor até ser retornado para o enterro nas Terras Ocidentais.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Referências e notas:

|}

Série de televisão 
Tywin Lannister é interpretado por Charles Dance na adaptação para a televisão da série de livros. Dance recebeu críticas positivas por seu papel como Tywin na série de TV. Clive James descreveu seu retrato como "não apenas o melhor papel desse tipo que Dance já teve; é o melhor papel desse tipo que alguém já teve". Dance foi escalado com base em sua atuação em Alien 3.

1ª temporada (2011) 
Após Tyrion Lannister ser preso por Catelyn Stark, Tywin marcha para as Terras Fluviais com 60.000 homens, dando metade do exército ao comando do filho Jaime para cercar o ancestral castelo da Casa Tully em Riverrun. Tywin leva suas forças para o Tridente para enfrentar as forças de Robb Stark, mas Robb manobra suas tropas para Riverrun e captura Jaime. Quando Joffrey Baratheon é coroado como rei, ele nomeia Tywin como sua Mão e executa a antiga Mão de seu pai, Ned Stark. Sabendo que a morte de Stark impede qualquer tentativa de paz, Tywin envia Tyrion, liberto, para Porto Real como Mão do Rei em seu lugar, e continua sua campanha militar em Riverrun.

2ª temporada (2012)
Tywin reagrupa suas forças em Harrenhal. Lá ele usa Arya Stark – sem saber quem ela é – como sua atendente à mesa. Quando Stannis Baratheon navega com suas forças para Porto Real, Tywin lidera suas tropas e as de seu novo aliado, a poderosa Casa Tyrell, para a cidade, e chega a tempo de impedir a invasão, forçando a retirada dos navios de Stannis. Ao fim da batalha, ele é nomeado pelo rei como "Salvador da Cidade".

3ª temporada (2013)
Tywin nega ao filho Tyrion seu pedido de ser nomeado como herdeiro do Rochedo Casterly, mas concede em dar-lhe o cargo de Mestre da Moeda. Quando descobre o plano de Olenna Tyrell em casar seu neto Loras com Sansa Stark, ele manipula para fazer um casamento de Tyrion com Sansa e de Cersei com Loras. Ele também se alia com os ex-aliados ressentidos de Robb Stark, Walder Frey e Roose Bolton, numa conspiração para o assassinato de Robb durante o Casamento Vermelho.

4ª temporada (2014)
Tywin funde a ancestral espada de aço valiriano de Ned Stark, Ice, em duas. Uma ele dá ao filho Jaime, embora o desaprovasse depois que o filho se recusa a desligar-se da Guarda Real para se tornar seu herdeiro. Quando Tyrion é acusado do envenenamento do rei Joffrey, Tywin coloca Oberyn Martell como um dos juízes no julgamento do filho. Embora Oberyn despreze Tywin por ordenar a morte de sua irmã e seu sobrinhos durante o saque de Porto Real, ele concorda quando Tyrion lhe oferece a possibilidade de fazer justiça num julgamento por combate, representando Tyrion contra o assassino de sua irmã, Gregor Clegane. Tywin também pressiona Cersei a se casar logo com Loras Tyrell, de maneira a poder usar a fortuna da Casa Tyrell para saldar o débito da coroa com os banqueiros da Cidade Livre de  Braavos, mas é forçado a desistir quando a filha ameaça revelar seu caso incestuoso com o irmão Jaime. Tywin começa um caso sexual com Shea, ex-amante de Tyrion e que deu um testemunho falso acusando-o no caso de Joffrey; Tyrion descobre isto quando escapa da cela em que espera a execução com a ajuda do irmão e a mata por estrangulamento, antes de ter um confronto privado com Tywin em que falam da ex-mulher morta de Tyrion, a camponesa Tisha. Quando Tyrion diz que a amava, o pai repete várias vezes que ela era uma prostituta.  Com ódio, Tyrion mata Tywin Lannister com o disparo de uma besta enquanto ele estava na privada.

5ª temporada (2015)
O corpo de Tywin é velado no Septo de Baelor antes de seu enterro. Jaime e Cersei são os primeiros a prestarem seu respeito. A morte dele provoca grande desestabilização posterior em Porto Real, permitindo a ascensão ao poder do Alto Pardal e de seus fanáticos religiosos da Fé Militante.